Илия Константинов Гулабчев е български проветен деец и общественик, деец на българското възраждане в Югозападна Македония.

Биография 
Гулабчев е роден на 30 юни 1873 година в големия български град Лерин, Османската империя, днес Флорина, Гърция, в семейството на Екатерина и свещеник Константин Гулабчев, председател на българската община в Лерин. Брат е на анархиста Спиро Гулабчев и на учителя Димитър Гулабчев. В 1895 година завършва със седмия випуск педагогическите курсове на Солунската българска мъжка гимназия. Започва работа като учител. След Младотурската революция в 1908 година става деец на Съюза на българските конституционни клубове и е избран за делегат на неговия Учредителен конгрес от Лерин. От Хуриета до 1912 година е главен учител в новото българско училище в Лерин.

След войните емигрира в България и оглавява Леринското благотворително братство. В 1934 година от негово име подписва протестен протокол срещу Деветнадесетомайския преврат.

Външни препратки 
 "Домакинска карта - Сведения за бежанците в България, София, 1924 година
 „Биографични бележки за Константин Гулабчев, баща на Спиро Гулабчев, по оригинал от Илия Гулабчев“, София, 1971 год.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Членове на Съюза на българските конституционни клубове
Седми випуск на педагогическите курсове при Солунската българска мъжка гимназия
Дейци на Македонските братства
Родени в Лерин
Български имигранти от Македония в София